W53 peut faire référence à :
 Morsure de rat, d’après la classification internationale des maladies ;
 W53, une ogive thermonucléaire américaine ;
 W53, la cinquante-troisième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres